Дир-Лейк () — небольшой город (town) на острове Ньюфаундленд (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада).

География

Общие сведения 
Город Дир-Лейк () расположен примерно в  к северо-востоку от Корнер-Брука и в  к западу от Гандера. Находится в западной части острова Ньюфаундленд, у северо-восточной оконечности одноимённого озера , недалеко от впадения в него реки Хамбер.

Дир-Лейк находится на Трансканадском шоссе. Около Дир-Лейка от Трансканадского шоссе ответвляется автомобильная дорога, которая идёт к заливу Бонн, национальному парку Грос-Морн, побережью Большого Северного полуострова и далее к паромной переправе на полуостров Лабрадор.

Площадь города составляет .

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, климат Дир-Лейка относится к типу Dfb — континентальный климат с тёплым летом.

История 
Озеро Дир-Лейк, давшее имя городу, получило своё название потому, что каждый год его пересекали большие стада северных оленей (карибу), мигрировавших с Большого Северного полуострова вглубь острова Ньюфаундленд. В 1864 году (по другим данным, в 1867 году) лесозаготовитель Джордж Аарон Николс (George Aaron Nichols) и его семья, переселившиеся с острова Кейп-Бретон (Новая Шотландия), стали первыми поселенцами в районе будущего города. Они обосновались недалеко от места впадения реки Хамбер в озеро Дир-Лейк (ныне Николсвилл, в составе города Дир-Лейк). Вначале поселенцы занимались лесозаготовками и рыбной ловлей, затем стали осваивать сельское хозяйство.

Строительство Дир-Лейка было начато в 1922 году в связи с возведением гидроэлектростанции, находящейся на канале, отводящем воду из озера Гранд-Лейк в озеро Дир-Лейк. Окончательное решение о строительстве гидроэлектростанции было принято в 1923 году. Основной целью проекта было электроснабжение целлюлозно-бумажной фабрики в Корнер-Бруке. На строительстве плотины, канала и гидроэлектростанции, проходившем в 1923—1925 годах при участии International Pulp and Paper Company, было занято до трёх тысяч человек, для которых был построен рабочий лагерь, на месте которого впоследствии и появился населённый пункт.

В 1950 году Дир-Лейк получил статус небольшого города (town). Первым мэром города стал Фил Ходдер (Phil Hodder).

В 1955 году рядом с Дир-Лейком была построена взлётно-посадочная полоса с гравийным покрытием. В 1963 году была сооружена полоса с твёрдым покрытием, а также был построен пассажирский терминал аэропорта Дир-Лейк, который со временем превратился в главный аэропорт региона.

В 1994 году в состав Дир-Лейка были включены близлежащие поселения Николсвилл (Nicholsville) и Спиллуэй (Spillway).

Население 
Согласно переписи населения 2016 года, население Дир-Лейка составляло  человек,  мужчин и  женщин. Средний возраст жителей Дир-Лейка составлял 44,8 лет.

Туризм 
В городе развит туристический бизнес. Часть водно-болотных угодий для водоплавающих птиц и других диких животных, расположенных возле озера и в верховьях реки Хамбер, входят в состав Национального парка Грос-Морн. 

Пляж озера Дир-Лейк — излюбленное место отдыха гостей и жителей города. Город Дир-Лейк считается центром Ньюфаундленда для путешествий на снегоходах ().

Каждый год в июле в городе проходит муниципальный праздник — День Дир-Лейка, а также один из самых продолжительных фестивалей на Ньюфаундленде и Лабрадоре — фестиваль клубники.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты, основанные в 1922 году‎
Города Ньюфаундленда и Лабрадора
Ньюфаундленд